Lanoux peut désigner :

Patronyme
Armand Lanoux (1913-1983), écrivain français ;
Jean-Louis Lanoux, écrivain ;
Stéphanie Lanoux (née en 1972), actrice française, fille de Victor ;
Victor Lanoux (1936-2017), acteur français, père de Stéphanie ;

Toponyme
Lanoux, commune française de l'Ariège ;
le lac de Lanoux, lac français situé dans les Pyrénées-Orientales.

Homonymie de patronyme